Ivan Šola (12. prosinca 1961.) je hrvatski vozač moto-trka.

Poznat je i kao pilot prve hrvatske bob-posade.

Šport u Splitu
Hrvatski vozači boba
Hrvatski športski motociklisti
Životopisi, Split